Alt-Lichtenberg oder Altlichtenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Alt-Lichtenberg, alternative Bezeichnung von Berlin-Lichtenberg
 Altlichtenberg (Gemeinde Lichtenberg), Ortsteil der Gemeinde Lichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich